Валя-Каселор () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ліпова.
 Валя-Каселор () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Попешть.
 Валя-Каселор () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Валя-Маре.
 Валя-Каселор () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Кимпень.
 Валя-Каселор () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Дрегешань.